Выбел — топоним.
 Выбел — село в Болгарии.
 Выбел — квартал в городе Тырговиште.
 Вымбел, также Выбел — покинутое село в Греции.